Пути́вльський прову́лок — провулок у деяких населених пунктах України. Назва — на честь українського міста Путивль Сумської області.

 Путивльський провулок — провулок у місті Глухів Сумської області.
 Путивльський провулок — провулок у місті Київ.
 У місті Харків:
Путивльський провулок — провулок у Холодногірському районі;
Путивльський провулок — провулок у Шевченківському районі.

Провулки